Элита — отборные семена, растения или животные, которые были выведены в результате селекции для дальнейшего размножения или разведения (например, «элитный скот» в сельском хозяйстве).
 Элита — по мнению некоторых лучшие представители нации или социума (так же часто в значении „правящая элита“).
 Элита, иронически — слово, обозначающее что-нибудь с якобы исключительно хорошими качествами (фактическими или мнимыми — например, «элитный боец» в кибер-спорте / «элитная недвижимость» в коммерции).

Населённые пункты 
 Элита — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края.
 Элита — село в Москаленском районе Омской области.
 Элита — посёлок в Сурском районе Ульяновской области.

Иное 
 «Элита» — роман американской писательницы Киры Касс, вышедший в 2013 году.
 «Элита» — испанский веб-сериал, премьера которого состоялась 5 октября 2018 года на Netflix.